Таками — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Таками, Иосиф Мицуаки (род. 1946) — католический прелат, архиепископ Нагасаки.
 Таками, Косюн (род. 1969) — японский писатель, журналист.